Plaats in Indonesië
 Rancamaya (Cilongok), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Rancamaya (Bogor Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Bogor in de provincie West-Java